Naselja u Srbiji:
 Jelašnica (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Jelašnica (Zaječar, Srbija), naselje u sastavu općine Zaječar
 Jelašnica (Knjaževac, Srbija), naselje u sastavu općine Knjaževac
 Jelašnica (Niška Banja, Srbija), naselje u sastavu općine Niška Banja
 Jelašnica (Surdulica, Srbija), naselje u sastavu općine Surdulica